Plaatsen
 Ruffy (Australië), een plaats in Australië
 Ruffy Brook, een waterloop in de Verenigde Staten
Personen
 Ruffy Landayan, Amerikaans acteur
 Ruffy Silverstein (1972-), Canadees worstelaar
 Ralph "Ruffy" Silverstein (1914-1980), Amerikaans worstelaar
 Rufino "Ruffy" Biazon (1969-), Filipijns politicus
 Eugène Ruffy (1854-1919), Zwitsers politicus en Bondsraadslid
 Victor Ruffy (1823-1869), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad
 Victor Ruffy (1937-2016), Zwitsers politicus en voorzitter van de Nationale Raad

Zwitserse achternaam